Feels Like Today é um álbum de estúdio de Rascal Flatts.

Álbuns de 2004